Rungwa steht für:

 Rungwa (Tansania), Stadt im Distrikt Manyoni, Region Singida, Tansania
 Rungwa (Fluss), Fluss in Tansania
 Rungwa-Wildreservat, Park in Tansania